Fort Thomas – jednostka osadnicza w USA, w stanie Arizona, w hrabstwie Graham
 Fort Thomas – miasto w USA, w stanie Kentucky, w hrabstwie Campbell